

Юкая — місто, штат Каліфорнія
 Юкая — місто, штат Орегон